« Speedway » est un terme anglophone utilisé pour décrire un anneau de vitesse.

Sports mécaniques 
 Speedway, un ovale bitumé ou non, en compétition automobile ;
 Speedway Motorsports, Inc., une société américaine propriétaire et gestionnaire de certains circuits de NASCAR ;
 International Speedway Corporation (ISC), une société américaine propriétaire et gestionnaire de circuits de NASCAR ;
 Indianapolis Motor Speedway, circuit à Indianapolis ;
 Speedway, une discipline de compétition motocycliste se disputant sur piste ovale en terre battue.

Culture 

 Red Rose Speedway, un album du groupe britannique Wings ;
 Speedway, un album d'Elvis Presley, sorti en  ;
 Speedway, titre original de Coureur, un film muet en noir et blanc de 1929 de Harry Beaumont, ayant pour décor l'Indianapolis Motor Speedway ;
 Speedway, titre original de À plein tube, un film musical de Norman Taurog, sorti en 1968 ;
 Speedway, une série de bande dessinée signée Siro.

Toponyme 
 Speedway, petite ville enclavée, complètement entourée par Indianapolis.